Il Pool A della Zona Euro-Africana Gruppo II nella Fed Cup 2015 è uno dei due pool (gironi) in cui è suddiviso il Gruppo II della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool B)

Primo giorno

Secondo giorno

Terzo giorno

Verdetti
 ed  ammesse allo spareggio promozione contro le prime due del Pool B.
 e  al playout per evitare la retrocessione contro le ultime due del Pool B.

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2015